Ел Куате има више значења:

 Ел Куате (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Куате (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куате (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куате (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Куате (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику